L'edizione 1954-55 della Hovedserien vide la vittoria finale del Larvik Turn.

Capocannoniere del torneo fu Harald Hennum (Skeid), con 13 reti.

Classifica finale

Gruppo A

Gruppo B

Finale scudetto

Verdetti 
 Larvik Turn Campione di Norvegia 1954-55.
 Fram Larvik, Sparta Sarpsborg, Strømmen e Freidig retrocesse in Landsdelsserien.

Calcio nel 1954
Calcio nel 1955
Eliteserien